Kucha kan syfta på följande platser:

Etiopien 
1. Kucha (distrikt), Southern Nations, Hadiya Zone,

Gambia 
2. Kucha (ort), Central River,

Kina 
3. Kuche (häradshuvudort i Kina), Xinjiang, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar